De ekster op de galg (schilderij), werk van Pieter Bruegel de Oude uit 1568.
 De ekster op de galg (stripverhaal), werk van Willy Vandersteen en uit 1986.